Каменна-Гура (; букв. Каменная Гора) — многозначный термин.
 Каменна-Гура — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Каменногурский повят. 
 Каменна-Гура — товарно-пассажирская железнодорожная станция в городе Каменна-Гура, в Нижнесилезском воеводстве Польши.
 Каменна-Гура — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Каменногурский повят, Нижнесилезское воеводство.